Elidà Amigó i Montanya (1935-2020), historienne andorrane;
 Esteve López Montanya (1957-), homme politique andorran.